Mitra (lat. Mithra) – divinità principale del Mitraismo, dello Zoroastrismo (o mazdeismo), ma presente anche nel periodo vedico e nella religione romana (anche identificato con Sol Invictus)
 Mitra – copricapo cerimoniale utilizzato nella liturgia di alcune chiese cristiane e di altre religioni
 Mitra – arma automatica portatile in grado di sparare a raffica
 Mitra – figura araldica
 Mitra – in micologia, il cappello dei funghi
 Mitra – mollusco gasteropode della famiglia dei Mitridi
 Mitra – album di Mitra Kaislaranta del 2015
 Mitra – parte apicale di alcuni camini di ventilazione

Persone 
 Koena Mitra – attrice indiana
 Ramon Mitra Jr. – politico filippino
 Rhona Mitra – attrice britannica

Altri progetti